Campbell's Soup Cans – opera d'arte realizzata nel 1962 da Andy Warhol
 Cans – gruppo musicale svedese
 Joacim Cans – cantante svedese
 Tin Cans – cortometraggio muto del 1921 scritto e diretto da Fred Hibbard